Halicryptus är ett släkte av djur som beskrevs av Siebold 1849. Halicryptus ingår i familjen Priapulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Snabelsäckmaskar
Halicryptus